A Milk and Honey jelentései:

Milk and Honey (musical), egy 1961-es Broadway-musical.
Milk and Honey (album), John Lennon és Yoko Ono 1984-es nagylemeze.
Milk and Honey (együttes), izraeli együttes.
Milk & Honey (együttes), német együttes.